Николай Володин — президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины (РАСПМ), доктор медицинских наук, профессор, академик РАН (2013), заслуженный врач РФ. Автор более чем 350 научных работ, в том числе 25 монографий и руководств, 12 учебников, 11 авторских свидетельств и 4 патентов на изобретения.

Биография 
Родился 2 сентября 1947 года в семье военнослужащего.

В 1971 году окончил педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова (ныне РНИМУ имени Н. И. Пирогова). В 1974 году поступил в заочную аспирантуру кафедры госпитальной педиатрии того же института, которую в то время возглавлял академик РАМН, профессор Таболин Вячеслав Александрович.

С 1971 по 1973 год — врач-педиатр Сосновской районной больницы Тамбовской области, затем - родильного дома № 12 г. Москвы.

С 1973 по 1974 год — старший лаборант кафедры госпитальной педиатрии 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.

С 1976 по 1990 год — старший лаборант, ассистент, доцент, профессор кафедры детских болезней № 2 во 2-м МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.

С 1990 по 2009 год — заведующий кафедрой неонатологии факультета усовершенствования врачей РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

С 1993 по 1997 год — начальник Управления учебных заведений Министерства здравоохранения РФ.

С 1997 по 1999 год — заместитель начальника Департамента научно-исследовательских и образовательных медицинских учреждений МЗ РФ.

С 1999 по 2004 год — директор Департамента образовательных медицинских учреждений и кадровой политики МЗ РФ.

С 2004 по 2007 год — заместитель руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ.

С 2007 по 2011 год — ректор РГМУ (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова.

С 2011 года Н. Н. Володин является руководителем научно-консультативного отдела НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Профессиональная и научная деятельность 
Научные интересы Н. Н. Володина в первую очередь связаны с проблемами перинатальной медицины, повышением эффективности профилактики, ранней диагностики и лечения врождённых и перинатальных заболеваний у детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела, снижения младенческой смертности. Н. Н. Володин является президентом РАСПМ, которая объединила более 2000 специалистов 18 различных специальностей. В РАСПМ входят врачи следующих специальностей: неонатологи, акушеры-гинекологи, педиатры, детские хирурги, невропатологи, офтальмологи, сурдологи, генетики, врачи ультразвуковой диагностики, врачи функциональной диагностики, специалисты лучевой диагностики и др.

За последние 10 лет членами РАСПМ опубликованы результаты более 120 оригинальных исследований, выпущено несколько монографий и учебных пособий по неонатологии, акушерству и гинекологии, детской невропатологии и педиатрии. В 2007 году под эгидой РАСПМ вышли в свет «Руководство по организации и деятельности перинатального центра» и «Национальное руководство по неонатологии».

Почётные звания и награды 
 За выдающиеся заслуги в развитии перинатальной медицины профессор Н. Н. Володин в 2000 г. был избран членом-корреспондентом РАМН.
 В 2004 г. удостоен звания академика РАМН по специальности «Неонатология».
 За создание нового научно-практического направления в отечественной медицине — «Перинатология» — Н. Н. Володин был удостоен премии лучшим врачам России «Призвание» (2005) в номинации «За создание нового направления в медицине».
 В 2007 г. он стал лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники. Вклад Н. Н. Володина в развитие здравоохранения в Российской Федерации отмечен званием «Заслуженный врач РФ».

Примечания

Ссылки 
 Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ)
 Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва
 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова

Педиатры СССР
Преподаватели РГМУ
Ректоры вузов Москвы
Выпускники РГМУ